Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 1977 () проходил с 27 февраля по 3 марта 1977 в городе Квебек (провинция Квебек, Канада) только для мужских команд.

В чемпионате принимали участие 10 команд.

Чемпионами стала (2-й раз в своей истории и 2-й раз подряд) сборная Канады, победившая в финале сборную Швеции. Бронзовые медали завоевала сборная США.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе 10 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Команда, занявшая последнее место, на следующий год отправляется в предварительный квалификационный турнир. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе: полуфиналы и финал. Матч за 3-е место не проводится, бронзовые медали получает та команда из проигравших в полуфиналах, которая заняла более высокое место по результатам группового этапа.

Результаты соревнований

Команды

Групповой этап 
Турнирная таблица (положение после завершения группового этапа)

  Проходят в плей-офф.
  Проходят в двухраундовый тай-брейк за выход в плей-офф с 4-го места.

Тай-брейк 
Раунд 1 (победитель выходит во 2-й раунд, побежденный занимает общее 6-е место)

Раунд 2 (победитель выходит в плей-офф с 4-го места, побежденный занимает общее 5-е место)

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионаты мира по кёрлингу среди юниоров
Спорт в Канаде в 1977 году
Международные спортивные соревнования в городе Квебек
Международные соревнования по кёрлингу в Канаде
Февраль 1977 года
Март 1977 года
Чемпионаты мира в Канаде